Кли́ффорд Ви́виан Де́вон (Клифф) Кертис (; род. 27 июля 1968 года, Роторуа, Новая Зеландия) — новозеландский актёр и продюсер. Он потерял маму, когда ему было 3 года, отец был алкоголиком, и в 12 лет Клифф оказался под опекой государства. 

Он появился в ряде новозеландских проектов, прежде чем переместиться в США с ролями второго плана в кино. Кертис также снимался на регулярной основе в недолго просуществовавших сериалах «Травма» (NBC, 2009—2010), «Пропавший» (ABC, 2012) и «Преступные связи» (Fox, 2014). В 2015 году он начал сниматься в сериале AMC «Бойтесь ходячих мертвецов».

Фильмография

Примечания 

Маори